Monius är ett släkte av skalbaggar. Monius ingår i familjen Erirhinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Monius